Jensen est un patronyme d'origine scandinave qui signifie « fils de Jens » (ou Jean en français). Il est répandu en Norvège et au Danemark. Dans ce pays, il est le nom de famille le plus répandu, porté par 6 % de la population.

Prénom

Patronyme

A 
 Adolf Jensen (1837-1879), pianiste et compositeur allemand ;
  ;
 Anders Thomas Jensen (1972-), réalisateur, scénariste et acteur danois ;
 Anne Grethe Jensen (1951-), cavalière danoise ;
 Annette Jensen (1991-), handballeuse danoise ;
 Arthur Jensen (1923-2012), psychologue américain ;
 Ashley Jensen (1969-), actrice écossaise ;
 August Jensen (1991-), coureur cycliste danois ;

B 
 Bernhard Jensen (1912-1997), kayakiste danois ;
 Bjarne Jensen (1959-), footballeur puis entraîneur danois ;
 Bjørg Eva Jensen (1960-), patineuse de vitesse norvégienne ;
 Birger Jensen (1951-), gardien de but international danois de football ; 
  ;

C 
 Carl P. Jensen (1906-1987), homme politique danois ;
 Cecil Jensen (1902-1976), auteur de bande dessinée américain ;
 Christine Jensen (1970-), saxophoniste, compositrice, arrangeure et cheffe d'orchestre québécoise ;
 Claus Jensen (1977-), footballeur danois ;

D 
 Dag Jensen Holmen (1954-), sauteur à ski norvégien ;
 Daniel Jensen (1979-), footballeur danois ;
 Derrick Jensen (1960-), écrivain et anarchiste américain ;
 Drake Jensen (1970-), chanteur de country canadien ;

E 
 Egon Jensen (1922-1985), homme politique danois ;
 Elín Metta Jensen (1995-), footballeuse islandaise ;
 Elsebeth Jensen (1964-), joueuse de squash danoise ;
 Emma Jensen (1977-), joueuse de rugby à XV néo-zélandaise ;
 Erling Jensen (1919-2000), homme politique danois ;
 Eulalie Jensen (1884-1952), actrice américaine ;

F 
 Fanny Jensen (1890-1969), femme politique danoise ;
 Flemming Jensen (1948-), écrivain et acteur danois ;
 Frank Jensen (1961-), homme politique danois ;

G 
 Georg Jensen (1866-1935), designer danois ;
 Gyde Jensen (1989-), femme politique allemande ;

H 
 Håkan Jensen (1961-), coureur cycliste suédois ;
 Henning Jensen (1949-2017), footballeur danois ;
 Henning Munk Jensen (1947-), footballeur danois ;

I 
 Iain Jensen (1988-), skipper australien ;
 Ivan Jensen (1922-2009), footballeur danois ;

J 
Jacob Jensen
 Jacob Jensen (1926-2015), designer industriel danois ;
 Jacob Jensen (né en 1973), homme politique danois ;
 Jakob Ellemann-Jensen (né en 1973), homme politique danois ;
  ;
  ;
 Jesper Jensen (né en 1977), handballeur danois ;
 Jim Jensen (1918-1998), paléontologue américain ;
 Jimmy Jensen (né en 1988), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Johan Jensen (1859-1925), mathématicien et ingénieur danois
 Johannes Vilhelm Jensen (1873-1950), écrivain danois ;
 John Jensen (né en 1965), footballeur danois ;

K 
 Kaj Erik Jensen (1942-2016), coureur cycliste danois ;
  ;
 Klaus Jensen (né en 1952), homme politique allemand ;
 Klavs Jensen (né en 1952), ingénieur chimiste américain d'origine danoise ;
 Knud Enemark Jensen (1936-1960), coureur cycliste danois ;
 Kristian Jensen (1971-), homme politique danois ;

L 
 Lars P. Jensen (1909-1986), homme politique danois ;
 Lis Jensen (1952-), femme politique danoise ;
 Luke Jensen (1966-), joueur de tennis américain ;

M 
 Marlene Jensen (1971-), handballeuse danoise ;
 Martin Jensen (1983-), triathlète danois ;
  ;
 Mogens Jensen (1963-), homme politique danois ;

N 
 Niels Arnth-Jensen (1883-1966), homme politique danois ;

O 
 Ole Vig Jensen (1936-2016), homme politique danois ;
 Ove Jensen (1919-2011), footballeur danois ;

P 
 Pablo Jensen, physicien français ;
 Peta Jensen (née en 1990), actrice de films pornographiques américaine ;
 Peter Jensen (1861-1936), orientaliste allemand ;
  ;

R 
 Ronald Jensen (né en 1936), mathématicien américain ;

S 
  Sara Indrio Jensen (1975-), auteur compositeur interprète danoise ;
 Siv Jensen (1969-), femme politique norvégienne ;
 Sririta Jensen (1981-), femme mannequin et actrice thaïlandaise ;
 Steffen Jensen (1989-), rameur d'aviron danois ;
 Svend Jensen (1905-1979), footballeur danois ;

T 
 Ted Jensen (1954-), ingénieur du son américain ;
 Tomás Jensen (1970- ), auteur-compositeur-interprète argentin-franco-québécois ;
 Tonny Jensen (1971-), basketteur australien ;
 Trine Jensen (1980-), handballeuse danoise ;
 Trine Østergaard Jensen (1991-), handballeuse danoise ;

U 
 Uffe Ellemann-Jensen (1941-2022), homme politique danois ;
 Ulla Jensen (19?-), rameuse d'aviron danoise ;

V 
 Virginia Allen Jensen (1927-2014), illustratrice et auteure pour la jeunesse ;

W 
 Wilhelm Jensen (1837-1911), écrivain allemand ;
 William Duborgh Jensen (1935-2017), styliste et un créateur de costumes norvégien ;

Z 
 Zoe Ann Olsen-Jensen (1931-2017), plongeuse américaine.

Personnage de fiction 
 Clay Jensen, personnage du roman américain pour jeunes adultes Treize raisons de Jay Asher, et de son adaptation en sére télévisée 13 Reasons Why

Toponyme 

 Jensen, census-designated place américaine située dans le comté de Uintah, dans l’État de l’ Utah.

Voir aussi 
 Jensen Motors, un constructeur automobile britannique
 , un fabricant de haut-parleurs
 Lowenstein-Jensen, un milieu de culture
 Inégalité de Jensen, une formule mathématique concernant les fonctions convexes, nommé d'après le mathématicien danois Johan Jensen

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien

he:ינסן